Алисън Брукс Джени () е американска актриса, еднакво успешна както в комедийни, така и в драматични роли. Носителка е на „Оскар“ за ролята си във филма „Аз, Тоня“ и седем награди „Еми“ за работата си в телевизията.

Биография 
Родена е на 19 ноември 1959 г. в Бостън, щата Масачусетс. Израства в Дейтън, щата Охайо. Изучава драматургия в коледжа Кеньон, където участва в театрална постановка, режисьор на която е Пол Нюман. После се обучава в Neighborhood Playhouse и в лондонската Кралска академия за драматично изкуство.

Джени придобива успех с ролята на Си Джей Крег в сериала на NBC „Западното крило“ (1999 – 2006), който ѝ носи 4 награди „Еми“ и награда на „Гилдията на артистите“ на САЩ. През 2014 г. печели две награди „Еми“ за главната роля в ситкома CBS „Мама“ (2013 – ), и за второстепенна роля в сериала Showtime „Господари на секса“.

За работата си в театъра Джени е номинирана два тъти за наградата „Тони“ за ролите си в пиесата „Изглед от моста“ (1998) и мюзикъла „От 9 до 5“ (2009).

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Родени в Бостън